

Patronyme
 Carlos Asprilla (né en 1970), footballeur international colombien ;
 Faustino Asprilla (né en 1969), footballeur international colombien ;
 Luis Asprilla (né en 1977), footballeur international colombien ;
 Miguel Asprilla (né en 1969), footballeur international colombien ;

Homonymie de patronyme